De Allsvenskan 2016 was het 92ste seizoen in de hoogste afdeling van het Zweedse voetbal, die werd opgericht in 1924. Het seizoen begon op 2 april en eindigde op zaterdag 6 november 2016.

IFK Norrköping trad aan als de titelverdediger, maar moest de titel afstaan aan Malmö FF, dat onder leiding van trainer-coach Allan Kuhn voor de negentiende keer landskampioen van Zweden werd. De club stelde de titel veilig tijdens de 28ste speelronde, door met 3-0 te winnen bij Falkenbergs FF. Jo Inge Berget, Mattias Svanberg en Alexander Jeremejeff zorgden voor de doelpunten in het kampioensduel.

Gefle IF en Falkenbergs FF degradeerden rechtstreeks. Helsingborgs IF degradeerde nadat het in de play-offs verloor van Halmstads BK. Voor Helsingborg kwam er een eind aan een verblijf van 23 jaar op het hoogste niveau.

In de 240 gespeelde wedstrijden werd in totaal 737 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 3,07 doelpunt per wedstrijd. Topscorer werd John Owoeri van landskampioen BK Häcken met 17 treffers, waarvan één rake strafschop.

Uitslagen

Eindstand

Landskampioen Malmö FF plaatst zich voor de UEFA Champions League 2017/18  (tweede kwalificatieronde)
AIK Solna en IFK Norrköping plaatsen zich voor de voorronde van de UEFA Europa League 2017/18
Gefle IF en Falkenbergs FF degraderen rechtstreeks naar Superettan
Helsingborgs IF speelt play-offs promotie/degradatie tegen Halmstads BK, de nummer drie uit de Superettan.

Play-offs

Promotie/degradatie

Halmstads BK wint over twee duels en promoveert naar de hoogste afdeling.

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Assists
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met negen of meer assists achter hun naam.

Meeste speelminuten

Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 2016 uit in de Allsvenskan.

Scheidsrechters

Toeschouwers

Malmö FF
Bijgaand een overzicht van de spelers van Malmö FF, die in het seizoen 2016 onder leiding van trainer-coach Allan Kuhn voor de 19de keer de titel opeisten in de hoogste afdeling van het Zweedse voetbal.

Zie ook
Svenska Cupen 2015/16
Svenska Cupen 2016/17
Zweeds voetbalelftal in 2016

Zweedse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2016